

Anno 
 577 o 577 a.C.

Codici 
 577 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Metzerlen Observatory, nel canton Soletta, in Svizzera

Matematica 
 577 – numero